Varano ima više značenja:
 Varano (Ankona)
 Varano (Bolonja)
 Varano (Mačerata)
 Varano (Masa-Karara)
 Varano (Trento)